Seznam občin departmaja Pyrénées-Orientales zajema 226 občin.

 (CATM) Communauté d'agglomération Têt Méditerranée, ustanovljena leta 2001.

Bivše oz. preimenovane občine 

 Amélie-les-Bains → Amélie-les-Bains-Palalda (1942)
 Angoustrine → Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (1973)
 Anills → Ponteilla (< 1800)
 Argelès → Argelès-sur-Mer (1840)
 Arles-les-Bains → Amélie-les-Bains (1840) → Amélie-les-Bains-Palalda (1942)
 Ayguatébia → Ayguatébia-Talau (1983)
 Aytua → Escaro (1822)
 Bajande → Estavar (1822)
 Belloc → Villefranche (< 1800) → Villefranche-de-Conflent (1893)
 Belpuig → Prunet-et-Belpuig (< 1800)
 Bessegarde → L'Écluse (< 1800) → Les Cluses (1984)
 Boiça → Alénya (< 1800)
 Cabanes → Saint-Génis (< 1800) → Saint-Génis-des-Fontaines (1968)
 Caldegas → Bourg-Madame (1973)
 Canet → Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire (1972) → Canet-en-Roussillon (1983)
 Canet-en-Roussillon-Saint-Nazaire → Canet-en-Roussillon and Saint-Nazaire (1983)
 Caudiès → Caudiès-de-Conflent (1983)
 Caudiès → Caudiès-de-Fenouillèdes (1898)
 Château-Roussillon → Perpignan (< 1800)
 Comes → Eus (1828)
 Corneilla → Corneilla-de-Conflent (1933)
 Cortals → La Llagonne (1822)
 L'Ecluse → Les Cluses (1984)
 En → Nyer (1822)
 Espira → Espira-de-Conflent (1933)
 Évol → Olette (1827)
 Fetges → Sauto (< 1800)
 Flassa → Jujols (< 1800)
 Fontanils → Arles-sur-Tech (1823)
 Garrieux → Salses (< 1800)
 Garrius → Salses (< 1800)
 Hix → Bourg-Madame (1815)
 Les Horts → Serdinya (1822)
 Las Illas → Maureillas-las-Illas (1972)
 Ille → Ille-sur-Têt (1953)
 Laroque → Laroque-des-Albères (1953)
 Lavaill → Sorède (1822)
 Levilar → Villelongue-dels-Monts (1803)
 Llar → Canaveilles (1821)
 Marcevol → Arboussols (1822)
 Marians → Souanyas (1822)
 Maureillas → Maureillas-las-Illas (1972)
 Molitg → Molitg-les-Bains (1970)
 Montalba → Montalba-d'Amélie (1933) → Amélie-les-Bains-Palalda (1963)
 Montalba → Montalba-le-Château (1933)
 Montalba-d'Amélie → Amélie-les-Bains-Palalda (1963)
 Montesquieu → Montesquieu-des-Albères (1992)
 Nidolère → Tresserre (< 1800)
 Nyls → Ponteilla (< 1800)
 Odeillo → Odeillo-Via (1900) → Font-Romeu-Odeillo-Via (1957)
 Odeillo-Via → Font-Romeu-Odeillo-Via (1957)
 Opoul → Opoul-Périllos (1972)
 Palalda → Amélie-les-Bains-Palalda (1942)
 Palau → Palau-de-Cerdagne (1936)
 Palol → Céret (1823)
 Passa-Llauro-Tordères → Llauro, Passa and Tordères (1989)
 La Pave → Argelès (< 1800) → Argelès-sur-Mer (1840)
 La Perche → La Cabanasse (< 1800)
 Périllos → Opoul-Périllos (1972)
 Pézilla → Pézilla-de-Conflent (1933)
 Porté → Porté-Puymorens (1954)
 Prats → Prats-de-Sournia (1933)
 Prats → Prats-Saint-Thomas (< 1800) → Fontpédrouse (1822)
 Prats-de-Mollo → Prats-de-Mollo-la-Preste (1956)
 Prats-Saint-Thomas → Fontpédrouse (1822)
 Prunet → Prunet-et-Belpuig (< 1800)
 Ria → Ria-Sirach-Urbanya (1973)
 Ria-Sirach-Urbanya → Ria-Sirach and Urbanya (1983)
 Riunogues → Maureillas-las-Illas (1972)
 Ro → Saillagouse (1822)
 Rohet → Llo (< 1800)
 Sahorle → Vinça (< 1800)
 Saillagouse-Llo → Llo and Saillagouse (1984)
 Saint-Génis → Saint-Génis-des-Fontaines (1968)
 Saint-Martin → Maureillas (1823) → Maureillas-las-Illas (1972)
 Saint-Paul → Saint-Paul-de-Fenouillet (1953)
 Saint-Thomas → Prats-Saint-Thomas (< 1800) → Fontpédrouse (1822)
 Salses → Salses-le-Château (1986)
 Selva → Las Illas (1823) → Maureillas-las-Illas (1972)
 Serrabonne → Boule-d'Amont (1822)
 Sirach → Ria (1822) → Ria-Sirach-Urbanya (1973) → Ria-Sirach (1983)
 Talau → Ayguatébia-Talau (1983)
 Taxo-d'Amont → Saint-André (< 1800)
 Taxo-d'Avall → Argelès (< 1800) → Argelès-sur-Mer (1840)
 Thuès-Dellar → Thuès-Entre-Valls (1822)
 Touren → Sahorre (1822)
 Vedrinyans → Saillagouse (1822)
 Vernet → Vernet-les-Bains (1953)
 Via → Odeillo (1822)→ Odeillo-Via (1900) → Font-Romeu-Odeillo-Via (1957)
 Villefranche → Villefranche-de-Conflent (1893)
 Villeneuve-des-Escaldes → Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (1973)
 Villerach → Clara (1822)
 Villeroge → Coustouges (< 1800)

Pyrenees-Orientales